Pelycosauria (aportuguesado para pelicossauros) é um grupo parafilético (grado) da classe Synapsida historicamente referido como uma ordem. É composto por formas basais de sinapsídeos de tamanho médio a grande (até 3 metros ou mais). Os pelicossauros são ancestrais distantes dos mamíferos, já que deles descenderam os ancestrais imediatos dos mamíferos, os terapsídeos.

Os pelicossauros surgiram no período Carbonífero e desapareceram ao final do período Permiano, quando houve o maior evento de extinção da história da Terra. Chegaram a existir algumas famílias. Destacam-se Edaphosauridae, mais antiga, formada basicamente por animais herbívoros e Sphenacodontidae, mais recente, formada basicamente por animais carnívoros. Alguns representantes de ambas as famílias tinham uma curiosa estrutura em forma de vela nas costas, consistindo de espinhas dorsais muito compridas. Acredita-se que essa estrutura tinha função termoregulatória: os raios de Sol aqueceriam o sangue circulante nessa vela, permitindo aos animais uma adaptação melhor ao ambiente. Seria uma das primeiras tentativas de homeotermia conhecidas.

Os pelicossauros tinham também algumas características físicas que ainda podem ser percebidas nos mamíferos: um princípio de heterodontia (dentes diferentes, adaptados a funções diferentes) e uma rotação dos ossos das patas para uma posição mais vertical sob o corpo, com os cotovelos voltados para trás e os joelhos voltados para a frente, da mesma forma como nos mamíferos atuais.

Os gêneros mais conhecidos de pelicossauros são Edaphosaurus e Dimetrodon. Ambos são identificados popularmente como dinossauros, mas na verdade não pertencem a esse grupo. Viveram muito antes do surgimento dos primeiros dinossauros e pertenceram a uma linhagem de répteis diferente.

Taxonomia 
Pelycosauria foi descrita por Edward Drinker Cope em 1878 como uma subordem de Rhynchocephalia. Em 1923, Franz von Nopsca elevou o grupo à ordem dentro da classe Reptilia. Alfred Sherwood Romer e Llewellyn Ivor Price, em 1940, mantiveram a categoria de ordem, mas rearranjaram-na dentro da Synapsida.

Romer e Price realizaram a primeira revisão dos pelicossauros em 1940, dividindo-o em três grupos principais: Ophiacodontia, Edaphosauria e Sphenacodontia.

Sistemática
 "Ordem" Pelycosauria* 
 Gêneros Incertae sedis
 Dimacrodon 
 Echinerpeton 
 Milosaurus 
 Nitosaurus 
 Protoclepsydrops 
 Xyrospondylus 
 Clado não nomeado
 Família Varanopidae 
 Família Ophiacodontidae 
 Clado Caseasauria 
 Família Eothyrididae 
 Família Caseidae 
 Gênero Ianthodon 
 Família Edaphosauridae 
Clado Sphenacodontia 
 Gênero Haptodus 
 Gênero Pantelosaurus 
 Gênero Cutleria 
 Gênero Paleohatteria 
 Família Sphenacodontidae 
 Clado Therapsida

Filogenia
Cladograma baseado em Laurin (1993):

Cladograma baseado em Benson (2012):

Ligações externas 

 TOLWEB - Synapsida
 Mikko's Haaramo Phylogeny - Synapsida:Pelicosauria
 Pelycosauria

Sinapsídeos
Pelycosauria